Legler ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Legler (* 1977), deutscher Rechtsanwalt und Kommunalpolitiker
 Anton Legler (1919–2011), österreichischer Militärhistoriker
 Betty Legler (* 1961), Schweizer Sängerin und Songwriterin
 Casey Legler (* 1977), britische Schwimmerin und Autorin
 Daniele Legler (* 1950), Schweizer Schauspieler
 David Legler (1849–1920), Schweizer Politiker (DP)
 Dieter Legler (1934–2003), deutscher Fußballspieler
 John Marshall Legler (1930–2014), US-amerikanischer Zoologe
 Gottlieb Heinrich Legler (1823–1897), Schweizer Festungsbauer und Wasserbauingenieur
 Rolf Legler (* 1945), deutscher Kunsthistoriker
 Thomas Legler (Politiker) (1756–1828), Schweizer Politiker
Thomas Legler (1782–1835), Schweizer Offizier, der durch seine Teilnahme am Russlandfeldzug 1812 und das „Beresinalied“ berühmt wurde
 Tim Legler (* 1966), US-amerikanischer Basketballspieler
 Wilhelm Legler (1875–1951), österreichischer Maler
 Wolfgang Legler (* 1946), deutscher Fachdidaktiker

Siehe auch:
 Leglerhütte

en:Legler